Pierre Georges Jeanniot (1848-1934), peintre et graveur français ;
 Georgette Jeanniot (1895-?), nageuse française ;
 Pierre Jean Jeanniot (1933-), administrateur canadien.